Crowell ist der Familienname folgender Personen:

 Isaiah Crowell (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Josephine Crowell (1859–1932), kanadisch-amerikanische Schauspielerin
 Matty Crowell (* 1984), walisischer Fußballspieler
 Michael Crowell (* 1985), deutsch-US-amerikanischer Basketballspieler
 Rodney Crowell (* 1950), US-amerikanischer Country-Sänger, Songwriter und Produzent
 Willer Crowell († 1401), deutscher Abt des Klosters Oldenstadt

Crowell ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Crowell Buttresses, Felssäulen in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Crowell, Berg im Palmerland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crowell (Nebraska), im Dodge County
 Crowell (Texas), im Foard County
 Crowell Landing, im Livingston County, Kentucky

im NRHP gelistete Objekte:
 Crowell Mansion, in Blair, Nebraska, ID-Nr. 71001085
 Crowell Sawmill Historic District, in Long Leaf, Louisiana, ID-Nr. 93000036
 Crowell-Bourne Farm, in West Falmouth, Massachusetts, ID-Nr. 80000501

Siehe auch:
 Crouwel
 Crowl
 Krauel (Begriffsklärung)